The Strength of the Weak – film del 1912 diretto da Stanner E.V. Taylor
 The Strength of the Weak – film del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Strength of the Weak – film del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Strength of the Weak – film del 1914 prodotto dalla Pathé Frères
 The Strength of the Weak – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Strength of the Weak – film del 1916 diretto da Lucius Henderson